

Населені пункти та їхні частини

 Ґузоватка — село в гміні Бараново Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Ґузоватка — село в гміні Домбрувка Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Ґузоватка — колонія в гміні Скемпе Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки